Финальный турнир XXVI чемпионата Европы по волейболу среди женских команд проходил с 25 сентября по 4 октября 2009 года в четырёх городах Польши. Это последний по состоянию на 2021 год случай, когда все матчи чемпионата Европы среди женщин проходили в одной стране.

Чемпионом Европы второй раз подряд стала сборная Италии.

Квалификация 

Без отбора участниками финального турнира чемпионата Европы стали сборные:
 Польши как команда страны-организатора чемпионата,
 Италии, Сербии, России, Нидерландов, Германии и Бельгии по результатам предыдущего европейского первенства.

На первом этапе квалификации 8 сборных провели стыковые матчи, победители которых — сборные Эстонии, Черногории, Македонии и Албании — вышли во второй этап.

На втором этапе квалификации 24 команды были разбиты на 6 групп. По итогам двухкруговых соревнований в группах их победители стали финалистами ЕВРО-2009.

Команды, занявшие в группах вторые места, провели стыковые матчи за три оставшиеся путёвки в финальную стадию чемпионата. Игры завершились со следующими результатами: Белоруссия — Словения — 3:1, 3:0, Азербайджан — Греция — 3:0, 3:1, Украина — Хорватия — 3:2, 1:3.

Финальный турнир

Арены

Система проведения 
На первом этапе 16 команд разбиты на 4 группы. По три лучшие сборные из каждой группы вышли во второй этап, где образовали две группы (E и F) по 6 команд. На втором этапе учитывались очки, заработанные в матчах первого раунда со сборными, которые не выбыли из соревнований. В плей-офф, состоявший из полуфиналов и финалов за 1-е и 3-е места, вышли по две лучшие сборные из групп E и F. Полуфинальные пары были определены жеребьёвкой, при этом команды, занявшие в группах второго этапа первые места, должны были играть против команд, занявших вторые места. Победители полуфиналов встретились в финале, проигравшие разыграли бронзовые медали.

Первый групповой этап

Группа A (Лодзь) 

25 сентября

26 сентября

27 сентября

Группа В (Вроцлав) 

25 сентября

26 сентября

27 сентября

Группа С (Быдгощ) 

25 сентября

26 сентября

27 сентября

Группа D (Катовице) 

25 сентября

26 сентября

27 сентября

Второй групповой этап

Группа Е (Лодзь) 

29 сентября

30 сентября

1 октября

Группа F (Катовице) 

29 сентября

30 сентября

1 октября

Плей-офф (Лодзь)

Полуфиналы 
3 октября

Матч за 3-е место 
4 октября

Финал

Призёры 

Сборная Италии

Сборная Нидерландов

Сборная Польши

Индивидуальные призы

Итоговое положение 
Команды, занявшие 1—7-е места, обеспечили себе участие в финальном турнире чемпионата Европы 2011 года (Сербия и Италия на правах его организаторов). Сборная Италии также квалифицировалась на Всемирный Кубок чемпионов-2009. Сборные Белоруссии и Франции обе заняли 14-е место, поскольку после первого группового этапа при равном соотношении партий также имели одинаковое соотношение очков.

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола

Чемпионаты Европы по волейболу среди женщин
2009 год в волейболе
Чемпионаты Европы в Польше
волейбол
Сентябрь 2009 года
Октябрь 2009 года
волейбол
Международные соревнования по волейболу в Польше